Pedigree steht für:
 englisch für Ahnentafel, vor allem in der Tierzucht
 französisch für Stammbaum
 Pedigree, Hundefuttermarke des Herstellers Mars Incorporated
 Pedigree (Band), estnische Metal-Gruppe

Siehe auch:
 Data Pedigree (Datenherkunft)
 E-Pedigree (Kennzeichnen von Arzneimitteln)